Velika nagrada San Marina 1989 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1989. Odvijala se je 23. aprila 1989.

Rezultati

Kvalifikacije

Predkvalifikacije

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 58
| 1:26:51,245
| 1
| 9
|-
! 2
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-Honda
| 58
| + 40,225 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 57
| +1 krog
| 7
| 4
|-
! 4
| 5
|  Thierry Boutsen
| Williams-Renault
| 57
| +1 krog
| 6
| 3
|-
! 5
| 9
|  Derek Warwick
| Arrows-Ford
| 57
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 6
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 57
| +1 krog
| 25
| 1
|-
! 7
| 21
|  Alex Caffi
| Dallara-Ford
| 57
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 8
| 40
|  Gabriele Tarquini
| AGS-Ford
| 57
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 9
| 10
|  Eddie Cheever
| Arrows-Ford
| 56
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 10
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Dallara-Ford
| 56
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 11
| 20
|  Johnny Herbert
| Benetton-Ford
| 56
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 12
| 17
|  Nicola Larini
| Osella-Ford
| 52
| Zavrten
| 14
|  
|-
! Ods
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Judd
| 51
| Dovod goriva
| 22
|  
|-
! NC
| 12
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Judd
| 46
| +12 krogov
| 24
|  
|-
! Ods
| 24
|  Luis Perez-Sala
| Minardi-Ford
| 43
| Zavrten
| 15
|  
|-
! Ods
| 15
|  Maurício Gugelmin
| March-Judd
| 39
| Prenos
| 19
|  
|-
! Ods
| 11
|  Nelson Piquet
| Lotus-Judd
| 29
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 27
|  Nigel Mansell
| Ferrari
| 23
| Menjalnik
| 3
|  
|-
! Ods
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 21
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 8
|  Stefano Modena
| Brabham-Judd
| 19
| Zavrten
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 6
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! DSQ
| 26
|  Olivier Grouillard
| Ligier-Ford
| 4
| Diskvalifikacija
| 10
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 3
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Judd
| 1
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Lamborghini
| 0
| El. sistem
| 20
|  
|-
! Ods
| 29
|  Yannick Dalmas
| Larrousse-Lamborghini
| 0
| El. sistem
| 26
|  
|-
! DNQ
| 4
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 38
|  Christian Danner
| Rial-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Roberto Moreno
| Coloni-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 37
|  Bertrand Gachot
| Onyx-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 33
|  Gregor Foitek
| Euro Brun-Judd
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 18
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 36
|  Stefan Johansson
| Onyx-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 41
|  Joachim Winkelhock
| AGS-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 32
|  Pierre-Henri Raphanel
| Coloni-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 35
|  Aguri Suzuki
| Zakspeed-Yamaha
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 34
|  Bernd Schneider
| Zakspeed-Yamaha
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 39
|  Volker Weidler
| Rial-Ford
|  
|
|
|  
|}

Formula 1 sezona 1989
1989